

Codici 
 JA – codice vettore IATA di B&H Airlines
 JA – codice FIPS 10-4 del Giappone
 ja – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua giapponese
 JA – codice ISO 3166-2:GT di Jalapa (Guatemala)
 JA – codice ISO 3166-2:ID di Jambi (Indonesia)
 JA – codice ISO 3166-2:KW di al-Dschahra (Kuwait)
 JA – codice ISO 3166-2:LB del governatorato del Sud Libano (Libano)
 JA – codice ISO 3166-2:LY di al-Jabal al Akhdar (Libia)
 JA – codice ISO 3166-2:YE di al-Jawf (Yemen)

Letteratura 
 Ja  – romanzo di Thomas Bernhard del 1978

Altro 
 Я (Ja) – lettera dell'alfabeto cirillico